Caroline County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Caroline County (Maryland) – okres státu Maryland
 Caroline County (Virginie) – okres státu Virginie